Miejscowości w USA:
 Reed – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
Gminy w USA:
 Reed (ang. Reed Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Reed (ang. Reed Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Reed (ang. Reed Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Reed (ang. Reed Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Reed (ang. Reed Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
Osoby noszące nazwisko Reed:
 Alyson Reed – amerykańska tancerka i aktorka
 Carol Reed – angielski reżyser filmowy
 Chris, Cathy i Allison Reed – rodzeństwo łyżwiarzy figurowych reprezentujących Japonię (Chris i Cathy) oraz Gruzję (Allison)
 Dean Reed – amerykański muzyk i aktor
 Dizzy Reed – amerykański muzyk (Guns N' Roses)
 Donna Reed – amerykańska aktorka
 Gary Reed – kanadyjski średniodystansowiec
 Ishmael Reed – amerykański poeta i powieściopisarz
 Jack Reed – amerykański polityk
 Jerry Reed – amerykański muzyk
 Jimmy Reed – amerykański muzyk bluesowy
 John Reed – amerykański dziennikarz
 Lou Reed – amerykański muzyk
 Malcolm Reed (postać fikcyjna) – bohater serialu Star Trek: Enterprise
 Nikki Reed – amerykańska scenarzystka i aktorka
 Oliver Reed – angielski aktor
 Peter Reed – brytyjski wioślarz
 Philip Reed – amerykański polityk
 Robert Reed – amerykański pisarz science fiction
 Walter Reed – amerykański lekarz wojskowy, patron waszyngtońskiego szpitala Walter Reed Army Medical Center
 Whitney Reed – amerykański tenisista
 Willis Reed – amerykański koszykarz
W Wielkiej Brytanii:
 Reed – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)

Zobacz też:
 Ried